Georg Panzer ist der Name folgender Personen:

* Georg Wolfgang Panzer (Georg Wolfgang Franz Panzer; 1729–1805), deutscher Pfarrer und Bibliograph
 Georg Wolfgang Franz Panzer (Botaniker) (1755–1829), deutscher Arzt, Entomologe und Botaniker